Het schoonspringen op de 3 meter plank voor vrouwen tijdens de Olympische Zomerspelen 2012 vond plaats van vrijdag 3 tot en met zondag 5 augustus 2012.

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslagen

Vrouwen 03